Женская национальная сборная Казахстана по волейболу представляет Республику Казахстан на международных соревнованиях по волейболу. Сборная становилась серебряным призёром чемпионата Азии 2005 года, бронзовым призёром кубка Азии 2012, 2014 года и серебряным призером 2016 года.   Принимала участие в чемпионатах мира 2006, 2010 , 2014, 2018 годов на Олимпийских играх 2008 года, на Мировом Гран-при 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов

История 
В советское время казахстанские волейболистки входили в состав женской национальной сборной СССР и становились чемпионками мира и Олимпийских игр. После обретения Казахстаном независимости, страну на международных соревнованиях Азиатской конфедерации волейбола (AVC) и Международной федерации волейбола (FIVB) стала представлять сборная Казахстана.
 
В 2005 году сборная впервые завоевала завоевала путевку на чемпионат мира 2006 года, проходивший в Японии, и стала серебряным призёром 13-го чемпионата Азии.

В 2007 году сборная впервые приняла участие в Мировом Гран-при по волейболу, заняв в итоге десятое место, одержав победу только над командой Доминиканской Республики. В 2008 году команда во второй раз приняла участие в Гран-при.

В мае 2008 года женская сборная Казахстана одержала две победы в отборочном олимпийском турнире, проходившем в Японии, завоевав право представлять страну на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.
 
В 2009 году сборная вновь добилась права принять участие в чемпионате мира 2010 года, который проходил в Японии.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Мировой Гран-при

Чемпионаты Азии

Азиатские игры

Кубок Азии

Составы сборной 
Серебряные призёры чемпионата Азии (2005)
Наталья Рыкова, Ольга Карпова, Юлия Куцко, Ольга Наседкина, Коринна Ишимцева, Ксения Илющенко, Елена Эзау, Ольга Грушко, Ирина Зайцева, Елена Павлова, Инна Матвеева, Ксения Имангалиева. Главный тренер — Вячеслав Шапран.

Олимпийские игры (2008)
Ольга Грушко, Ольга Наседкина, Ольга Карпова, Коринна Ишимцева, Елена Эзау, Ксения Илющенко, Наталья Жукова, Юлия Куцко, Елена Павлова, Инна Матвеева, Ирина Зайцева, Татьяна Пюрова. Главный тренер — Виктор Журавлёв.

Бронзовые призёры Азиады (2010)
Наталья Жукова, Сана Джарлагасова, Ольга Наседкина, Олеся Арсланова, Коринна Ишимцева, Ирина Лукомская, Елена Эзау, Марина Стороженко, Юлия Куцко, Людмила Анарбаева, Инна Матвеева, Ольга Дробышевская. Главный тренер — Нелли Щербакова.

Бронзовые призёры Кубка Азии (2012)
Людмила Анарбаева, Сана Джарлагасова, Ольга Дробышевская, Коринна Ишимцева, Ольга Карпова, Ирина Лукомская, Инна Матвеева, Ольга Наседкина, Алёна Омельченко, Олеся Сафронова, Марина Стороженко, Ирина Шенбергер. Главный тренер — Александр Гутор.

Бронзовые призёры Кубка Азии (2014)
Татьяна Мудрицкая, Людмила Исаева, Сана Анаркулова, Людмила Анарбаева, Ольга Наседкина, Алёна Омельченко, Коринна Ишимцева, Ирина Лукомская, Марина Стороженко, Радмила Береснева, Инна Матвеева, Татьяна Фендрикова. Главный тренер — Александр Гутор.

Серебряные призеры Кубка Азии (2016)

Татьяна Фендрикова, Людмила Исаева, Диана Кавторина, Екатерина Жданова, Ирина Лукомская, Ирина Шенбергер, Катерина Татько, Евгения Ильина, Радмила Береснева, Антонина Рубцова, Алена Попова,  Алла Богдашкина, Кристина Аниконова. Главный тренер— Вячеслав Шапран.

Текущий состав Заявка на кубок вызова-2022 

{| style="text-align:center;" cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|-style="background: #bbffcc;"
!width="5%"|N°
!width=200px|Имя
!Дата рождения
!Рост
!Вес
!Атака
!Блок
!Клуб
|- bgcolor="#f2f2f2"
|3||||24.06.2004 ||181 ||66 ||297 ||275 || Алматы
|-
|4||||04.05.1998	||184	||74	||305	||295	|| Куаныш
|-
|8||||13.11.1995	||186	||65	||290	||280	|| Куаныш
|- bgcolor="#f2f2f2"
|9||||20.09.1994	||189	||70	||285	||275	|| Алтай
|-
|11||||01.11.1997	||172	||65	||279	||280	|| Алтай
|-
|12||||21.02.1998	||172	||-	||-	||-	|| Куаныш
|- bgcolor="#f2f2f2"
|14||||21.09.1990	||185	||80	||297	||285	|| Жетысу
|-
|15||||06.11.1999	||160	||52	||260	||255	|| Алтай
|- bgcolor="#f2f2f2"
|16||||15.01.2001	||185	||-	||-	||-	|| Алтай
|-
|17||||21.03.1999	||178	||-	||-	||-	|| Куаныш
|- bgcolor="#f2f2f2"
|27||||- ||- ||- ||- ||- || Караганда
|-
|29 ||||29.11.1998	||182	||72 ||285	||272	|| Алтай
|- bgcolor="#f2f2f2"
|99||||01.12.1998 ||168 ||65 ||260 ||250 || Алматы
|-

Примечания

Ссылки 
 Страница сборной Казахстана на сайте FIVB

Волейбол в Казахстане
Волейбол
Женские волейбольные сборные